Kertj (russisk Керчь) kan henvise til:

 Kertj (halvø), en halvø på den østlige del af Krim
 Kertj (by), en by på halvøen Kertj

 Kertjstrædet, et stræde ved Kertjhalvøen, der forbinder Sortehavet med Azovske Hav